FINA Water Polo World Cup 1979 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World Cup 1979 – competizione di pallanuoto femminile